Schopper steht für:

 Schopper, ein Schiffbaumeister
 Schopper (Patrizier), eine Patrizierfamilie

Schopper ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schopper (* 1976), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Benedikt Schopper (* 1985), deutscher Eishockeyspieler
 Carl Schopper (1846–1885), deutscher Unternehmer und Politiker
 Christian Heinrich Schopper (1787–1864), deutscher Architekt
 Erich Schopper (1892–1978), deutscher Generalleutnant
 Erwin Schopper (1909–2009), deutscher Physiker
 Franz Schopper (* 1964), deutscher Prähistoriker und Archäologe
 György Schopper (1819–1895), katholischer Bischof von Rosenau (Rožňava)
 Hanns Schopper (1900–1954), österreichischer Schauspieler, Autor und Dramaturg
 Hartmann Schopper (1542–nach 1595), deutscher Dichter
 Heinrich Schopper (1881–1952), österreichischer Architekt
 Herwig Schopper (* 1924), deutscher Physiker
 Jürgen Schopper (1925–2008), deutscher Geophysiker
 Michael Schopper (* 1942), deutscher Sänger (Bassbariton)
 Theresa Schopper (* 1961), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Werner Schopper (1899–1984), deutscher Pathologe

Schopper ist der Ortsname von:

 Schopper (Gemeinde Nebelberg), Ortsteil von Nebelberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Schöpper